Gibeon  est:

 Gibeon était une ville d'Israël.
 Gibeon, une météorite de fer tombée sur Terre en Namibie.
 Gibeon, une circonscription de la Namibie, dans la région du Hardap.
 Gibeon, un village de  Namibie.
 Bataille de Gibeon